Киргизско-российский славянский университет — высшее учебное заведение совместного подчинения Киргизской Республики и Российской Федерации. Университет находится в столице Киргизии — Бишкеке. Входит в Ассоциацию российских университетов.

История 
Киргизско-российский славянский университет открыт в 1993 году в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Киргизской Республикой и Российской Федерацией (г. Москва, 10.06.92 г.), Указом президента Киргизской Республики (г. Бишкек, 28.09.92г.) и соглашением между правительствами Киргизской Республики и Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности Киргизско-российского славянского университета (г. Бишкек, 09.09.1993 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации (г. Москва, № 149 от 23.02.1994 г.), приказом № 326—128/1 от 14.02.1994 г. председателя Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию и приказом министра образования и науки Киргизской Республики.

Первые 200 студентов ступили на порог университета в 1993 году. В 1997 году состоялись первые защиты выпускных бакалаврских работ, ещё через год, в 1998 году, первые защиты дипломных работ.

В 2004 году указом президента Киргизской Республики университету было присвоено имя первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина как знак особой благодарности и уважения к большому личному вкладу в создание Киргизско-российского славянского университета. На протяжении всех лет своего существования КРСУ постоянно поддерживает тесные контакты с Фондом Ельцина, который оказывает значительную финансовую поддержку в виде именных стипендий 50 лучшим студентам, помогает в оснащении университета современным учебным оборудованием. При содействии Фонда Ельцина проводились студенческие и школьные олимпиады по русскому языку, международные научно-практические конференции по сохранению единого образовательного пространства в СНГ. За счет финансовой поддержки Фонда университет обеспечен высокоскоростным доступом в глобальную сеть Интернет.

В сентябре 2008 года в дни празднования 15-летия Киргизско-российского славянского университета в фойе главного корпуса был установлен и торжественно открыт бронзовый бюст первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

Международное сотрудничество 
Киргизско-российский славянский университет, являясь межгосударственным образовательным учреждением, большое внимание уделяет установлению всесторонних связей с различными образовательными, научными и культурными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день Университет является членом:
 Ассоциации славянских университетов
 Ассоциации азиатских университетов
 Международной академии наук высшей школы,
 Международной академии информатизации,
 Ассоциации школ международных отношений СНГ,
 Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы;
 Ассоциации российско-национальных славянских университетов на пространстве СНГ;
 Сетевого университета стран ШОС;
 Сетевого университета СНГ.
Международное сотрудничество осуществляется на основе Стратегии развития КРСУ, которое основано на  качественном увеличении двусторонних и многосторонних международных связей, образовательных проектов относящихся к  числу приоритетных задач университета.

За последние годы количество заключённых КРСУ возросло количество договоров и соглашений. На сегодняшний день заключены более 462 договоров и соглашений. Университетом проводится активная работа  в рамках ранее заключённых договоров о сотрудничестве с университетами Европы, Азии, Российской Федерации и cтран СНГ.  

Основные партнеры:
 Университет HEI (Hautes Etudes D’ingenieur) Франция;
 Силезский университет в Катовицах;
 Гданьский Университет, Польша;
 Университет Сассекса, Великобритания;
 Университет Силесиа в Катовице, Польша;
 Университет Кордоба, Испания;
 Университет Гранада, Испания;

 МГУ имени М. В. Ломоносова;
 МГИМО (Университет);
 МГТУ имени Н. Э. Баумана;
 РУДН;
 Высшая школа экономики;
 ФГАОУВПО Петербургский политехнический университет Петра Великого;
 Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина;
 Новосибирский государственный технический университет;
 ФГАОУ ВПО Сибирский Федеральный университет;
 ФГБОУ ВПО  Алтайский государственный университет;
 Томский политехнический университет;
 Университет Иватэ (Япония);
 Международный университет Аль-Мостафа (Иран);
 Университет Хитит (Турция);
 Университет Башкент (Турция).

На сегодняшний день Университетом налажен обмен учебными планами и программами по специальностям с родственными кафедрами МГУ, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, Санкт-Петербургского университета, Московской академии управления, Института русского языка и литературы имени А. С. Пушкина, МГТУ имени Баумана, Московского института стали и сплавов, Российского гуманитарного университета, Днепропетровской транспортной академии, Пермского технического университета, Казахского государственного университета и целым рядом учебных заведений России и Центральной Азии.

В КРСУ успешно функционируют Центры германистики, китаистики, иранистики, тюркологии, стран СНГ, центр корейского языка, Центр таджикского языка и культуры. В Центрах организуются встречи студентов и преподавателей с работниками посольств, международных организаций, учёными и общественными деятелями, в ходе которых происходит углубленное изучение истории, внутренней и внешней политики стран-партнеров Киргизии.

Рейтинги 
В 2014 году агентство «Эксперт РА» включило вуз в список лучших учебных заведений СНГ, где ему был присвоен рейтинговый класс «D».

Награды 
 Орден «Достук» (30 августа 2017 года, Киргизия) — за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Кыргызской Республики. Вручён премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым ректору университета Владимиру Нифадьеву.
 Благодарность Президента Российской Федерации (29 июня 2018 года) — за большой вклад в сохранение и развитие русского языка и культуры в Киргизской Республике и регионе Центральной Азии.
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 сентября 2003 года) — за большой вклад в развитие российско-киргизского сотрудничества в сфере образования.

Структура 
Университет располагает 14 учебными корпусами, имеет 43 лаборатории, библиотеку и 7 читальных залов.
Руководство КРСУ состоит из ректората, учёного совета и попечительского совета. Ректор — д. т. н., профессор, академик Национальной академии наук Киргизии, академик Международной академии информатизации и Международной академии наук высшей школы Владимир Иванович Нифадьев.

Факультеты 
В настоящее время в университете функционируют 8 факультетов, 80 кафедр, 6 научно-исследовательских институтов, 15 научных и образовательных центров, 4 проблемных лаборатории, юридическая клиника, медицинский центр, 25 студий эстетического воспитания студентов.
 Естественно-технический факультет
 Кафедра прикладной математики и информатики
 Кафедра информационных и вычислительных технологий
 Кафедра физики и микроэлектроники
 Кафедра механики
 Кафедра приборостроения
 Кафедра автомобильного транспорта
 Кафедра метеорологии, экологии и охраны окружающей среды
 Кафедра устойчивого развития окружающей среды и БЖД
 Кафедра нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
 Кафедра физических процессов горного производства
 Кафедра высшей математики
 Кафедра сети связи и системы коммуникации
 Кафедра информатики
 Экономический факультет
 Кафедра менеджмента
 Кафедра финансов и кредита
 Кафедра экономической теории
 Кафедра экономики и управления на предприятии
 Кафедра математических методов и исследований операций в экономике
 Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
 Кафедра физического воспитания
 Юридический факультет
 Кафедра административного и финансового права
 Кафедра гражданского права и процесса
 Кафедра cудебной экспертизы
 Кафедра теории и истории государства и права
 Кафедра уголовного права и криминологии
 Кафедра уголовного процесса и криминалистики
 Кафедра международного и конституционного права
 Центр клинического юридического образования
 Гуманитарный факультет
 Кафедра русского языка
 Кафедра психологии
 Кафедра истории и теории литературы
 Кафедра истории и культурологии
 Кафедра философии науки
 Кафедра философии и социально-политических наук
 Кафедра германской филологии
 Кафедра теории и практики английского языка и межкультурной коммуникации
 Кафедра киргизского языка
 Кафедра рекламы и связи с общественностью

 Факультета международных отношений
 Кафедра политологии
 Кафедра мировых языков
 Кафедра национальной экономики и регионального развития
 Кафедра международных отношений
 Кафедра мировой экономики
 Кафедра международной журналистики
 Кафедра ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий
 Кафедра иностранных языков (межфакультетская)
 Центр Американистики
 Центр китайской культуры
 Центр Корейского языка
 Центр Тюркологии
 Центр Иранистики
 Центр Германистики
 Центр информатики и языковой подготовки
 Центр ЮНЕСКО мировой культуры и религий
 Центр греческого языка и культуры «ЭЛЛАС»
 Медицинский факультет
 Кафедра химии и биохимии
 Кафедра физики, мединформатики и биологии
 Кафедра нормальной и патологической физиологии
 Кафедра патологической анатомии
 Кафедра судебной медицины
 Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии
 Кафедра базисной и клинической фармакологии
 Кафедра гигиены
 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
 Кафедра терапии № 1 специальностей педиатрия и стоматология
 Кафедра терапии № 2 специальности лечебное дело
 Кафедра общей и факультетской хирургии
 Кафедра госпитальной хирургии
 Кафедра урологии
 Кафедра травматологии и ортопедии
 Кафедра педиатрии
 Кафедра детской хирургии
 Кафедра акушерства и гинекологии
 Кафедра хирургической стоматологии
 Кафедра терапевтической стоматологии
 Кафедра ортопедической стоматологии
 Кафедра стоматологии детского возраста, челюстно-лицевой и пластической хирургии
 Кафедра онкологии и лучевой терапии
 Кафедра лучевой диагностики
 Кафедра офтальмологии и оториноларингологии
 Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
 Кафедра инфекционных болезней
 Кафедра дерматовенерологии и фтизиатрии
 Кафедра медицинской реабилитации
 Кафедра медицинской психологии, психиатрии и психотерапии
 Кафедра медицины катастроф
 Кафедра основ медицинских знаний
 Кафедра микробиологии и вирусологии
 Кафедра эпидемиологии и иммунологии
 Кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии
 Факультет архитектуры, дизайна и строительства
 Кафедра архитектуры
 Кафедра основ архитектурного проектирования
 Кафедра архитектуры промышленных и гражданских зданий
 Кафедра изобразительных дисциплин
 Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
 Кафедра гидротехнического строительства и водных ресурсов
 Кафедра дизайна архитектурной среды
 Кафедра инженерных сетей и оборудования зданий
 Кафедра художественного проектирования изделий
 Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
 Кафедра математических основ диайна и архитектуры
 Факультет заочного обучения

Библиотека 
Основой для создания библиотеки КРСУ послужила библиотека Дома офицеров, в здании которого сейчас располагается факультет международных отношений. Библиотека имеет более 200 тысяч экземпляров, штат работников — 32 человека. В 2005 году открылся зал электронной библиотеки.

Критика вуза 
СМИ неоднократно публиковали информацию о коррупции в университете.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КРСУ
 Официальный сайт факультета международных отношений КРСУ
 Сайт библиотеки КРСУ

Университеты Бишкека
Учебные заведения, основанные в 1993 году
Славянское образование
Кавалеры киргизского ордена «Достук»
Объекты, названные в честь Бориса Ельцина